Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y otros dos de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Asakaze, líder de la Clase Asakaze, activo desde 1906, reclasificado como dragaminas en 1924.
 El Asakaze, de la Clase Kamikaze, activo desde 1923 y hundido en 1944.
 El Asakaze (DD-181), originalmente USS Ellyson (DD-454), activo desde 1954 hasta 1969.
 El Asakaze (DD-169), de la Clase Tachikaze, activo desde 1979 hasta 2008.